Jakes oder Jakeš ist der Familienname folgender Personen:

 James Jakes (* 1987), britischer Rennfahrer
 John Jakes (1932–2023), US-amerikanischer Schriftsteller
 Miloš Jakeš (1922–2020), tschechoslowakischer Politiker
 T. D. Jakes (* 1957), US-amerikanischer Unternehmer, Autor und Prediger